Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2011 — 43-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 4 по 10 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Марди Фиш (тогдашняя 15-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Получивший специальное приглашение в основную сетку Райан Свитинг выиграл свой первый титул в основном туре ассоциации.
 Кэй Нисикори сыграл свой первый одиночный финал в 2011 году и второй в карьере на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Боб Брайан выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 70-й в карьере на парных соревнованиях ассоциации.
 Майк Брайан выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 72-й в карьере на парных соревнованиях ассоциации.
 Боб и Майк Брайаны побеждают на этом турнире в четвёртый раз в карьере и третий раз подряд.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2011

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2011 года
2011